Maël est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Maël (Mael en breton) est un prénom masculin dont l’équivalent féminin est « Maela », « Maëlle » ou « Maelys ».  est un dérivé masculin ou féminin.

Sens et origine 

Maël est un prénom très ancien d'origine bretonne signifiant « prince », « grand », « chef » ou encore « prince chef de guerre ». Il est issu du mot celtique « mael » qui signifiait le maître, le prince. 

Le nom Mael est issu d'un mot de vieux breton proche du mot gaulois magalos, lui-même proche du grec megalos, signifiant grand et fort.
C'est ce mot mael que l'on trouve dans les noms bretons Armel (Arzh-Mael, Ours fort) et Maelgwn (Chien fort, de cwn, chien).

Popularité du prénom 
Maël est apparu en France tardivement, à la fin des années 1990. À l'origine très populaire en Bretagne, il s'est imposé rapidement dans le reste de l'hexagone. Il n'a dès lors cessé de remonter dans le palmarès des prénoms les plus attribués, devenant en 2010 le  masculin le plus populaire de France et le  en 2013. En 2015, Maël a encore été classé parmi les 20 prénoms les plus donnés aux garçons.

Variantes linguistiques 
 breton (sans tréma) : Mael, ou Meal en Léon.
 Variantes masculines en breton : Maelan, Maeldan, Maelig (« petit chef » ou « petit prince »), Maelwen (« petit prince » pur / immaculé), Maelou, Maelann, Maé, Mailloc, Mel, Meal, 
 Formes féminines en breton : Maela, Maelenn, Maelez, Melec.

 français :
 Diminutifs masculins francisés : Maëlig, Maëlan.
 Dérivés et diminutifs et féminins francisés : Maëlana, Maëlona, Maëlane, Maëlanne, Maële, Maëleen, Maëlen, Maëlle, Maëlie, Maëline, Maëlina, Maëlise, Maëlisse, Maëll, Maëlla, Maëllanne, Maëllia, Maëllie, Maëly, Maëlya, Maëlyn, Maëlyne, Maëlig, Maëliss, Maëlys, Maélis (à ne pas confondre avec le prénom gascon Maylis), Maëlysa, Maëlyse, Maëlysse.
  (Maël)
  (Maëlys)

Saints chrétiens 
 Maël (), ou , frère de saint Rieg et neveu de saint Patrick. Dans le calendrier des saints bretons, il est fêté le  (le 24 mai dans le calendrier français).
 Mael Ruain de Tamlacht (+ 792), abbé puis évêque de Tamlacht (Tallaght) près de Dublin en Irlande ; fêté le 7 juillet.

Personnalités 

 Maël : dessinateur de bandes dessinées ;
 Mael : chanteur français ;
 : chanteur et saxophoniste français.

Fiction 
 Saint Maël, dans le roman L'île des pingouins, d'Anatole France, parcourt les océans dans une auge creusée dans la pierre.
 Mael, vampire de fiction créé par la romancière Anne Rice et apparaissant dans sa série Chroniques des vampires.

Toponyme 

 Maël-Carhaix
 Maël-Pestivien
 Coat-Méal
 Plumelec

Faits divers 
 Affaire Maëlys

Autre 
 Liste des prénoms bretons

Références 

Prénom masculin
Prénom breton
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France